Бесас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 26.30 км². Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние — 18 км до административного центра провинции.

Фотогалерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Hostería de Bezas
 Itinerarios por el Paraje del Rodeno
 Foro de Bezas

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля